

Hydronyme 
 La rivière Gilgit est un affluent de l'Indus qui se situe dans le nord du Cachemire au Pakistan.

Toponyme 
 Gilgit est une ville du Pakistan.
 Gilgit est une région du nord du Pakistan, à la frontière du Xinjiang chinois.